Hypoderma är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Pierre André Latreille 1818. Enligt Catalogue of Life ingår Hypoderma i familjen styngflugor, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Hypodermatidae.

I Sverige har fyra arter inom släktet förekommit: två arter oxstyng (Hypoderma bovis numera utrotade i Sverige), renstyng och en med kronhjorten införd art, Hypoderma diana. Utanför Sverige förekommer även flera arter som parasiterar på gnagare och hardjur.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 
 Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000

Externa länkar 

Tvåvingar
Brachycera